Tibor Balog – calciatore (centrocampista) ungherese del 1966
 Tibor Balog – calciatore (difensore) e allenatore ungherese del 1963